Россия 1-Урал — первая телекомпания в Екатеринбурге и Свердловской области. .

История и хронология 

Екатеринбургский телеканал менял названия вслед за московской «Россия-1»:
 1991—1992 — Урал
 1992—1997 — РТР-Урал
 1997—1998 — РТР 1-Урал
 1998—2002 — РТР-Урал
 2002—2010 — Россия-Урал
 с 2010 года — Россия 1-Урал

Программы собственного производства 
 «Вести-Урал»
 «Вести. Уральский меридиан»
 «Вести. Интервью»
 «Местное время. Суббота»
 «Местное время. Воскресенье» (События недели)

Ссылки 
 Официальный портал

Телекомпании России
Телеканалы Екатеринбурга
Региональные государственные телеканалы России
Региональные государственные телеканалы СССР